Возможно () — эпизод 411 (№ 58) сериала «Южный Парк», премьера которого состоялась 26 июля 2000 года. Это вторая часть двухсерийного эпизода, первой частью которого является «Попадают ли умственно отсталые в ад?». Название эпизода является ответом на вопрос, заданный в названии первой части дилогии.

Сюжет 
Картман, возглавив собственную религиозную конфессию, призывает детей построить церковь и не ходить в школу. Тем временем, автобус, сбивший Кенни, прибывает в Энсенаду в Мексике, и, когда работник автозаправки соскребает тело Кенни со дна автобуса, выясняется, что тот ещё жив. Кенни думает, что умер и попал в Ад, звонит в Саут-Парк и рассказывает ребятам, что в Аду все говорят по-испански, что здесь множество сувенирных магазинов, в которых все сувениры одинаковые, и что вода в Аду есть, но если её попить, то анус будет кровоточить в течение 7 часов. После того, как дети достраивают церковь, Картман возводит свою религию до уровня культа, запугав детей описанием Ада, услышанным от Кенни. Переняв манеры телевизионных проповедников, Эрик начинает лечить людей наложением рук, и ему даже удаётся помочь Тимми пройти несколько шагов.

Тем временем, в настоящем Аду Сатана приходит в номер к Саддаму, они занимаются сексом, после чего Сатана решает рассказать обо всём Крису. Узнав об измене, Крис прощает Сатану, к большому огорчению последнего. Неожиданно появляется Саддам и убивает Криса. Умерев, Крис снова возрождается в Аду и начинает драться с Саддамом, в результате чего умирает то один, то другой, причём оба постоянно возрождаются, так как уже находятся в загробном мире. Сатана сомневается, не зная кого предпочесть: Саддама, которого он считает сексуальным, или Криса, который намного добрее и заботливее, чем Саддам. Находящаяся в Аду маленькая девочка советует ему обратиться за помощью к Богу.

В Ад прибывает новая группа умерших грешников, которых встречает главный менеджер Ада. Некоторые из новоприбывших озадачены, потому что они протестанты или свидетели Иеговы, а значит не должны попасть в Ад. Менеджер отвечает им: «Боюсь, что вы ошиблись… вы выбрали неверную религию». После того как люди спрашивают, какая религия была правильной, менеджер сообщает им, что в Рай попадают только мормоны.

Сатана отправляется в Рай (который действительно полностью оккупирован мормонами), чтобы посоветоваться с Богом. Бог называет Сатану нытиком за то, что тот жалуется на такую проблему, и советует ему бросить обоих любовников и побыть одному. Сатана возвращается в Ад, сообщает Крису и Саддаму о том, что он их бросает, после чего отправляет Саддама в Рай, чтобы тот не мог больше приставать.

В это время в Саут-Парке Картман признаётся Стэну и Кайлу, что на самом деле он создал церковь для того, чтобы выманить у детей все их деньги и таким образом заработать заветные десять миллионов долларов. Сестре Анне удаётся распустить церковь Картмана, попросив Иисуса прийти туда с визитом. Иисус говорит детям, что Бог не хочет, чтобы они боялись Ада или всегда упоминали Его имя, а лишь помогали друг другу и жили счастливо. Дети соглашаются с Иисусом и покидают церковь, к ярости Картмана. Чтобы наказать Эрика за его грехи, Иисус в гневе посылает Картмана в Мексику, которая, по словам Иисуса, является местом худшим, чем Ад.

Смерть Кенни 

Кенни не умирает; кроме того, выясняется, что он остался жив и в предыдущем эпизоде дилогии.

Пародии 
 В начале эпизода, где пересказывается содержание предыдущей серии, присутствует Фонзи, прыгающий через акулу, из телесериала «Счастливые дни».
 Повторяемая на протяжении эпизода фраза «Ну, и куда же мне было податься? В Детройт что ли?» — цитата из фильма «Солянка по-кентуккийски».
 Мальчик, играющий на органе в церкви, похож на Шрёдера из мультсериала Peanuts.
 Манера поведения Картмана в церкви напоминает, как известный евангелист Марджо Гортнер вёл себя в фильме «Марджо»; также, вероятно, имеет место отсылка к телеевангелисту Питеру Попоффу, лечащему людей наложением рук, а сама детская церковь - к рассказу С. Кинга «Дети кукурузы».
 Девочка, посоветовавшая Сатане обратиться за советом к Богу, очень напоминает убитую в 6 лет участницу и победительницу конкурсов красоты Джонбенет Рэмси.
 Слова главного менеджера Ада, приветствующего новоприбывших, напоминают скетч Роуэна Аткинсона, в котором он изображает дьявола.
 Кенни попадает на автобусе в Мексику, которую принимает за ад. В сериале «Потерянная комната» (2006) автобусный билет отправляет в Мексику, а владелец билета называет это отправкой в ад.

Ссылки на другие эпизоды 
 Когда Сатана просыпается в номере Саддама, на полу можно заметить надувную куклу Антонио Бандераса. Такая же кукла была у Картмана в эпизоде «Отличная загадка группы Korn о пиратском призраке».
 Когда Картман говорит, что «идея с зубной феей не сработала, с бой-бэндом не сработала», он имеет в виду события из эпизодов «Зуб за зуб зубной феи 2000» и «Кое-что, что можно сделать пальцем», в которых Картман пытается заработать 10 000 000 долларов.
 Когда ребята приходят в дом к Картману, на полу видны несколько кукол Чинпокомон. Это отсылка к эпизоду «Чинпокомон».
 Игрушки Терренса и Филлипа из эпизода «Коровьи дни» можно увидеть в гостиной.
 Кукла синего Мегамена из "Дэмиена" также появляется здесь.
 Помощник президента Коста-Рики из эпизода «Джунгли-Шмунгли» также появляется в аду.

Факты 
 В этом эпизоде появляется инопланетянин: он в течение буквально нескольких секунд виден на крыше церкви Картмана, когда Кайл ведёт диалог со своей матерью.
 В этом эпизоде Бог сообщает, что является буддистом.
 Жители ада, так же как и рая - молодые люди, хотя умирают в основном люди пожилого возраста.
 Родители Хайди Тернер зовут её Марси. Также в этом эпизоде умирает её отец.
 Вместо начальной заставки показаны кадры предыдущего эпизода, где пересказывается его содержание, включая специально добавленного Фонзи, прыгающего через акулу, из телесериала «Счастливые дни».
 Этот эпизод является последним, в котором главные герои обучаются в третьем классе.
 На бутылке, которую пьют Сатана и Саддам Хусейн написано "Gustav's Scotch since 1901" ().
 Этот эпизод показывает, что единственные люди, которые отправляются на Небеса, — мормоны. Любые персонажи, которые не являются мормонами, окажутся в аду после смерти. Кенни Маккормик и Саддам Хусейн являются единственными исключениями из этого правила. Кенни был допущен в Рай дважды — в фильме «South Park: Bigger, Longer & Uncut», а затем в эпизоде «Лучшие друзья навсегда», в то время как Саддам отправился на Небеса в этом эпизоде.
 В эпизоде показано как Тимми впервые становится на ноги, хотя и на несколько секунд.
 Голос Фрэнсиса в этом эпизоде звучит практически как у Баттерса.

Ссылки 
 «Probably» на South Park Studios
 Сценарий серии «Probably»
 
 Примечательные факты серии «Probably»

Мормонизм в популярной культуре
Ад в искусстве